Община Павликени се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Велико Търново.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в западната част на област Велико Търново. С площта си от 622,690 km2 заема 4-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 13,36% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на север – община Свищов;
 на изток – община Полски Тръмбеш;
 на югоизток – община Велико Търново;
 на юг – община Севлиево от област Габрово;
 на югозапад – община Сухиндол;
 на северозапад – община Левски от област Плевен.

Релеф, води, природни забележителности

Релеф 
Преобладаващият релеф на общината е хълмист и равнинен. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Средния Предбалкан и Средната Дунавска равнина.

Южната и югозападната част на общината (приблизително около 1/3) попада в пределите на Средния Предбалкан, като преобладаващият релеф е хълмистият. Тук се простират части от три обособени възвишения, височини и плата. В най-южната част, в района на село Мусина, южно от река Негованка (десен приток на Росица) се простират крайните северни разклонения на Търновските височини. Северозападно от Негованка, в района на село Вишовград, в пределите на общината попадат североизточните части на платото Плужна (връх Плужна 447 m, най-високата точка на общината). Северозападно от град Павликени, в района на селата Димча, Върбовка и Бутово се простира южната част на редицата Базалтови могили, простиращи се от град Сухиндол на юг до град Свищов на север. По-известните са Чатала (284 m) при село Бутово и Камъка (374 m) при село Върбовка.

Останалите 2/3 от общината попадат в южната, хълмиста част на Средната Дунавска равнина, като източно от общинския център се простира широката и равна долина на река Росица. Най-ниската точка на общината има 68 m н.в. и се намира в долината на река Студена, северно от село Караисен.

Води 
Цялата територия на общината се отнася към Дунавския водосборен басейн, като повече от 80% се падат на водосборния басейн на река Янтра, а останалите – на водосборния басейн на река Осъм. Към водосборния басейн на Янтра се отнася река Росица, която протича от запад на изток с част от долното си течение през общината в широка и плоска долина. В района на село Мусина протича част от средното течение на десния ѝ приток река Негованка. Към водосборния басейн на Янтра принадлежи и река Студена, която извира от общината, протича през нея с горното си течение и отводнява северната ѝ част.

Останалите около 20% от територията на община Павликени, в западната част, се отводняват от река Ломя (десен приток на Осъм) и нейните основно десни притоци.

Население

Население (2005 – 2013) 
 29 940 души (21.07.2005)
 27 583 души (15.12.2008)
 24 976 души (15.10.2013)

Етнически състав (2011) 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:

Населени места 
Общината има 20 населени места с общо население 18 737 души към 7 септември 2021 г.

Административно-териториални промени 
 през 1879 г. – с. Горни турчета е преименувано на с. Бяла черкова от населението без административен акт;
 Указ № 107/обн. 28.02.1893 г. – преименува с. Долни турчета на с. Стамболово;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Глухчова махала на с. Росица;
 Постановление на МС № 72/обн. 12.07.1943 г. – признава с. Павликени за гр. Павликени;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Бяла черкова на с. Бяла черква;
 Указ № 470/обн. 27.04.1976 г. – признава с. Бяла черква за гр. Бяла черква;
 Указ № 4421/обн. ДВ бр. 1/6 януари 1987 г. – преименува с. Караисен на с. Райко Даскалов;
 Указ № 315/обн. 15.10.1991 г. – възстановява старото име на с. Райко Даскалов на с. Караисен;
 Указ № 31/обн. ДВ бр. 16/14.02.2000 г. – отделя с. Долна Липница и землището му от община Полски Тръмбеш и го присъединява към община Павликени.

Транспорт 
През средата на общината, от северозапад на югоизток преминава участък от 25,2 km от трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна;

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 106,5 km:
 участък от 31,6 km от Републикански път III-303 (от km 18,6 до km 50,2);
 последният участък от 7,5 km от Републикански път III-403 (от km 39,9 до km 47,4);
 участък от 38,2 km от Републикански път III-405 (от km 7,4 до km 45,6);
 последният участък от 14,6 km от Републикански път III-502 (от km 14,5 до km 29,1);
 началният участък от 14,6 km от Републикански път III-3031 (от km 0 до km 14,6).

Топографска карта

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на община Павликени